SDJ oder SdJ steht als Abkürzung für:
 Flughafen Sendai in Japan als IATA-Code
 Sudetendeutsche Jugend, die Jugendorganisation der bundesweit organisierten Sudetendeutschen Landsmannschaft
 Spiel des Jahres,  ein seit 1979 vergebener Spielepreis für deutschsprachige Brett- und Kartenspiel-Neuheiten
 Swiss Dental Journal, eine Schweizer zahnmedizinische Fachzeitschrift

 
SDJ